Karsten (geslacht), een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van grondels
 Karsten totoyensis, een straalvinnige vissensoort uit de familie van grondels

Personen
 met achternaam Karsten:
 Charles Karsten (1904-1979), Nederlandse architect en beeldhouwer
 Gustav Karl Wilhelm Hermann Karsten (1817-1908), Duits botanicus
 Herman Thomas Karsten (1887-1945), Nederlandse architect en invloedrijk stedenbouwkundige in Nederlands-Indië
 Jekaterina Karsten (1972), Wit-Russische roeister
 Luchien Karsten (1947), Nederlandse bedrijfskundige en hoogleraar
 Simon Johannes Karsten (1866-1946), Nederlandse burgemeester
 Simon Karsten (1802-1864), rector magnificus van de Universiteit Utrecht
 Willemijn Karsten (1986), Nederlandse handbalster

 met voornaam Karsten:
 Karsten Alnæs (1938), Noorse geschiedkundige, journalist en schrijver
 Karsten Braasch (1967), Duitse tennisspeler
 Karsten Johansen, Deens gitarist (artiestennaam Karsten)
 Karsten Klein (1977), Nederlandse politicus
 Karsten Kroon (1976), Nederlandse wielrenner
 Karsten Schmeling (1962), Oost-Duitse roeier
 Karsten Solheim (golfer) (1911-2000), Noors-Amerikaans golfclubontwerper en zakenman
 Karsten Solheim (musicus) (1869-1953), Noorse componist en organist
 Karsten Warholm (1996), Noorse atleet